A Soul for Sale – film del 1915 diretto da Thomas Bentley
 A Soul for Sale – film del 1918 diretto da Allen Holubar